Melibe  — род хищных голожаберных моллюсков семейства Tethydae.

Описание 
Над ротовой щелью у моллюска имеется ловчий придаток вроде сачка. Имеются плоские ринофоры и цераты. Каудальный конец заострён.

В пищу идут бокоплавы, копеподы, остракоды и пелагические личинки. Прикрепившись ногой к многоклеточной водоросли или другому предмету, моллюск растягивает капюшон, а дотянувшись до своей пищи сворачивает капюшон и смыкает ряды щупалец, расположенных по краям капюшона, далее ещё больше сжимает капюшон и выталкивает воду, и планктон засасывается в рот.

Виды 
 Melibe arianeae Espinoza, DuPont & Valdés, 2013
 Melibe australis (Angas, 1864)
 Melibe bucephala Bergh, 1902
 Melibe colemani Gosliner & Pola, 2012
 Melibe coralophilia Gosliner & Pola, 2012
 Melibe digitata Gosliner & V. G. Smith, 2003
 Melibe engeli Risbec, 1937
 Melibe leonina (Gould, 1852)
 Melibe liltvedi Gosliner, 1987
 Melibe maugeana Burn, 1960
 Melibe megaceras Gosliner, 1987
 Melibe minuta Gosliner & V. G. Smith, 2003
 Melibe papillosa (de Filippi, 1867)
 Melibe pilosa Pease, 1860
 Melibe rosea Rang, 1829
 Melibe tuberculata Gosliner & V. G. Smith, 2003
 Melibe viridis (Kelaart, 1858)

Species inquirenda:

 Melibe capucina Bergh, 1875
 Melibe lonchocera (E. von Martens, 1879)
 Melibe ocellata Bergh, 1888

References

Голожаберные
Роды моллюсков